Aidoo es un apellido. Puede referirse a:

 Joseph Aidoo, futbolista ghanés;
Joseph Aidoo, político ghanés;
 Ama Ata Aidoo, escritora ghanesa;
Kofi Aidoo, escritora ghanesa;
Kojo Aidoo, jugador de fútbol canadiense;
Lawrence Aidoo; exfutbolista ghanés;
Paul Evans Aidoo, profesor y político ghanés.